VUW steht für
 Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR, ein Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgerorganisation in Thüringen
 Victoria University of Wellington
 Veterinärmedizinische Universität Wien

VUW